Il singolare del torneo di tennis Thailand Open 2003, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Taylor Dent che ha battuto in finale 6–3, 7–6(5) Juan Carlos Ferrero.

Teste di serie

  Juan Carlos Ferrero (finale)
 n/a
  Carlos Moyá (quarti di finale)
  Paradorn Srichaphan (quarti di finale)

 Jarkko Nieminen (semifinali)
 Ivan Ljubičić (semifinali)
 Fabrice Santoro (primo turno)
 Taylor Dent (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Thailand Open 2003
ATP Tour 2003